Firemonkeys Studios (ранее Firemint) — компания, специализирующаяся на издании и разработке компьютерных игр, основанная в Мельбурне, Австралия. Она была основана в 1999 году Робертом Мюрреем и тогда называлась Firemint. Будучи изначально независимой компанией, в мае 2011 года была куплена Electronic Arts и была объединена с компанией Iron Monkey Studios, а до этого в январе того же года она была объединена с Infinite Interactive.

Выпущенные игры

Примечания

Ссылки 
 

Electronic Arts
Производители компьютерных игр Австралии
Издатели компьютерных игр